Edelmann est un nom de famille porté notamment par : 
 Charles-Auguste Edelmann (1879-1950), peintre, dessinateur et illustrateur français ;
 Frédéric Edelmann (né en 1951), journaliste et critique français d’architecture
 Heinz Edelmann (1934-2009), illustrateur et designer allemand ;
 Jean-Frédéric Edelmann (1749-1794), compositeur alsacien ;
 Otto Edelmann (1917-2003), baryton-basse autrichien ;
 Tino Edelmann (né en 1985), spécialiste allemand du combiné nordique.